Esistono più comuni francesi con questo nome

Flacey – Côte-d'Or
Flacey – Eure-et-Loir